Kudafushi (Laamu-atol), een eiland van het Laamu-atol, Maldiven 
 Kudafushi (Noonu-atol), een eiland van het Noonu-atol, Maldiven 
 Kudafushi (Raa-atol), een eiland van het Raa-atol, Maldiven